Manuel kan syfta på:
 Manuel – en variant på förnamnet Emanuel
 Manuel (australisk häst), galopphäst
 Manuel (amerikansk häst), galopphäst

Geografi

Mexiko 

 Ursulo Galván (ort i Mexiko, Tamaulipas), González, 
 Manuel Teniente, ort, Hidalgo, Omitlán de Juárez,

Spanien 

 Manuel (kommun), Valencia, Província de València, 
 Manuel (kommunhuvudort), Valencia, Província de València,